«Альхесірас» () — іспанський футбольний клуб з однойменного міста, в провінції Кадіс в автономному співтоваристві Андалусія. Клуб засновано 1912 року, глядачів приймає на арені «Нуево Мірадор». Найкращий результат - 3-тє місце в Сегунді в сезоні 1965/66.

Сезони за дивізіонами

Досягнення 
 Сегунда Б
 Переможець: 2002/03
 Терсера
 Переможець (7): 1955/56, 1961/62, 1987/88, 1999/2000, 2006/07, 2012/13, 2014/15

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Профіль команди  

Футбольні клуби Іспанії